Жванія — грузинське прізвище.

 Жванія Андро Віссаріонович (1907, Сухумі) — грузинський драматург, поет.
 Жванія Давид Важаєвич (1967—2022) — український політик.
 Жванія Зураб Віссаріонович — прем'єр-міністр Грузії (2004—2005).
 Кахабер Жванія (1983) — грузинський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.

Грузинські прізвища